Посёлок Плодопитомника (Плодопитомника, также встречается именование Плодопитомник) — бывший посёлок в Ермекеевском, затем в Белебеевском районе Республики Башкортостан. В 2005 году включён в пгт Приютово, одновременно с переходом из Ермекеевского в Белебеевский район, сначала как посёлок в составе пгт, затем в том же году упразднён как административно-территориальная единица. Почтовый индекс — 452189, код ОКАТО — 80209565003. Идентификатор по базе КЛАДР: 020090001155. Посёлок Плодопитомника на classif.spb.ru. Находится к юго-востоку от Приютово. Поселение работников плодосовхоза (Приютовский плодопитомник).

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з постановил:
ст. 2. Объединить следующие населенные пункты с сохранением наименований:

2) в Белебеевском районе:

д) поселки Малоприютово, Плодопитомника и рабочий поселок Приютово, установив объединенному населенному пункту тип поселения — рабочий поселок, с сохранением наименования «Приютово»;

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Белебеевского района
Исчезнувшие населённые пункты Ермекеевского района